"When in Rome" is een afkorting van de Engelse expressie "When in Rome, do as the Romans do", wat overeenkomt met het Nederlandse gezegde "'s lands wijs, 's lands eer". Het kan verwijzen naar:

Films:
 When in Rome (1952), een film met Van Johnson en Paul Douglas
 When in Rome (2002), een videofilm met Mary-Kate en Ashley Olsen
 When in Rome (2010), een komische film met Kristen Bell in de hoofdrol

Muziek:
 When in Rome (band), een dance-trio uit Engeland
 When in Rome (album), een album van voornoemde band
 When in Rome 2007, een dvd-registratie van het live sluitstuk van de Genesis tour uit 2007

Andere betekenissen:
 When in Rome (gedicht), een gedicht van Mari Evans

Zie ook:
 When in Rome, Kill Me, een album van Cud
 When in Rome Do as the Vandals, een album van The Vandals